Gongromastix är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1936. Gongromastix ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Gongromastix